Колодезный — название населённых пунктов в России:

 Колодезный — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Колодезный — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Колодезный — посёлок в Каширском районе Воронежской области.
 Колодезный — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Колодезный — посёлок в Ширинском районе Хакасии.

См. также 
 Колодезный переулок
 Колодезная
 Колодезное